A farkas és a kisgidák a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat második évadának tizenkettedik epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Dargay Attila
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Henrik Irén
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Czipauer János
 Figuraterv: Sajdik Ferenc
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Mozdulattervezők: Dékány Ferenc, Tóth Sarolta
 Rajzolták: Révész Gabriella, Székely Ildikó
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Kunz Román
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

Források 
 A farkas és a kisgidák a Hungarian Movie Database oldalon 
 

La Fontaine-mesék